Pierre Gobeil (1938 - 2006) est un acteur québécois ;
 Pierre Gobeil (1953 -) est un écrivain québécois.